Herbertia är ett släkte av steklar. Herbertia ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Puppglanssteklar
Herbertia

en:Herbertia